La Coupe d'Espagne de rugby à XV est une compétition de rugby à XV espagnole créée en 1926. Elle est aussi appelée Copa del Rey.

Historique

Format

Palmarès

Bilan

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de la fédération espagnole de rugby à XV

Compétition de rugby à XV en Espagne
rugby à XV M